Kallós  (Kalište) egykori település Besztercebánya környékén
 Kallós, magyar családnév